Ligand (du latin , liant) est un terme scientifique utilisé pour caractériser certains types d'interactions. 

En chimie : Ligand (chimie)
ligand pontant, qui se connecte à deux atomes ou plus.
 ligand de Trost, ligand phosphoré tétradentate organique.
En biologie : Ligand (biologie)